Pfeffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Johann Pfeffer
 Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer